Onderdistrict in Indonesië
 Ngantru (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ngantru (Ngantru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Ngantru (Ngasem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Ngantru (Trenggalek), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java